John Bird (1936–2022) angol színész, humorista
 John Bird (1948–) angol labdarúgó, edző